Jméno či příjmení Bartošek má více nositelů:

 Bartošek z Drahonic († 1445?) – český kronikář
 Theodor Bartošek (1877–1954) – československý politik
 Julius Bartošek (1910–1973) – novinář a básník literárně činný pod pseudonymem Ilja Bart
 Karel Bartošek (1930–2004) – český historik
 Miroslav Bartošek (1943–???) – český a československý politik z Přerovska, po sametové revoluci poslanec FS za ODS
 Jan Bartošek (* 1971) – český politik KDU-ČSL
 Kamil Bartošek (* 1985) – český internetový producent, influencer a moderátor vystupující pod pseudonymem Kazma Kazmitch

Bartošková
 Věra Bartošková  (politička) (* 1943) – česká a československá politička Československé strany lidové za normalizace
 Drahoslava Bartošková (* 1945) – česká politička, poslankyně Poslanecké sněmovny za ODS a Unii svobody
 Věra Bartošková (* 1946) – česká publicistka a básnířka

Podobné příjmení 
 Bartošík
 Bartoš